Béres József (1918–1990) állatorvos
 Béres József (1920–2006) Széchenyi-díjas kutató, a Béres-csepp megalkotója
 Béres József  (1952) a kutató fia, a Béres Gyógyszergyár Zrt. elnöke